Kiesberg ist ein geographischer Name und Namensbestandteil:

Berge und Erhebungen:
 Kiesberg (Abteiland) (1087 m), Ostsporn des Haidel im Abteiland bei Grainet, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern 
 Kiesberg (Erharting) (463 m), Kuppe im Wald Hampersberg am Isental bei Vorberg, Gemeinde Erharting, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern 
 Kiesberg (282 m), Erhebung im Stadtbezirk Elberfeld-West des kreisfreien Wuppertal, Nordrhein-Westfalen

Ortsteil:
 Kiesberg (Deisenhausen), Einöde der Gemeinde Deisenhausen im Landkreis Günzburg, Bayern
 Kiesberg (Michelfeld), Weiler der Gemeinde Michelfeld im Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Kiesberg (Storkow (Mark)), Wohnplatz im Ortsteil Philadelphia der Stadt Storkow (Mark) im Landkreis Oder-Spree, Brandenburg

Straßen:
 Am Kiesberg, in Altglienicke, Bezirk Treptow-Köpenick, Berlin; siehe Liste der Straßen und Plätze in Berlin-Altglienicke
 Kiesbergweg, in Kiesberg, Gemeinde Michelfeld, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Kieselberg
 Kiesenberg